Сагитов (Сагитова) — фамилия. Известные носители:

Сагитов 
 Сагитов, Азамат Талгатович (род. 1967) — российский политик, государственный деятель.
 Сагитов, Артур Дамирович (род. 2000) — российский футболист.
 Сагитов, Давлят Русланович (род. 1995) — российский киберспортсмен, игрок в FIFA.
 Сагитов, Марат Усманович (1925—1988) — советский учёный-физик.
 Сагитов, Мухтар Муффазалович (1933—1986) — башкирский учёный-фольклорист.
 Сагитов, Ринат Шайхимансурович (1955—2017) — российский организатор производства и государственный деятель.
 Сагитов, Талгат Нигматуллович (род. 1942) — советский и российский журналист и государственный деятель.

См. также